Цзілінь — провінція на північному сході Китаю, частина Маньчжурії
 Цзілінь — міський округ Гірин у провінції Цзілінь
 Цзілінь — в китайській міфології чудо-звір цілінь

Посилання